Myzostoma australe är en ringmaskart som beskrevs av Rouse 2003. Myzostoma australe ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
australe